Le qualificazioni del singolare del Monterrey Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dalila Jakupovič (ultimo turno)
  Tara Moore (secondo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Jamie Loeb (ultimo turno)

  Tereza Martincová (qualificata)
  Lesley Kerkhove (qualificata)
  Beatriz Haddad Maia (ultimo turno)
  Nadia Podoroska (qualificata)

Qualificate 

  Nadia Podoroska
  Lesley Kerkhove

  Kristie Ahn
  Tereza Martincová

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2017